The Way Life Goes – album di Tom Keifer del 2013
 The Way Life Goes – singolo di Lil Uzi Vert del 2017